

Населені пункти та їхні частини
 Рашова — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рашова — село в гміні Тарнув-Опольський Опольського повіту Опольського воєводства
 Рашова — село в гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Рашова — частина села Позовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки